La cryokinésie est un thème de science-fiction désignant la capacité d'un être vivant à créer de la glace en canalisant de . Le terme est un nom composé des racines grecques cryo- qui signifie le froid et de -kinesis qui signifie le mouvement. Il ne faut pas confondre la cryrurgie, néologisme utilisé pour désigner la création de glace à l'aide de prétendus .

Exemples 
 Aokiji, dans One Piece, peut se transformer en glace et geler tout ce qu'il touche après avoir mangé un fruit du démon, le Hie Hie no mi, de type logia.
 Iceberg, des X-Men, est doué du pouvoir de cryrurgie.
 Sailor Mercure de Sailor Moon possède, en plus du pouvoir d'hydrokinésie, le pouvoir de cryrurgie. Berthier, des Gardiennes du Temple de la même série possède les mêmes pouvoirs.
 Dans la série Heroes, Sylar est doté de capacités de cryrurgie. Dans la même série, le personnage de Tracy Strauss possède quant à elle le pouvoir de cryokinésie, pouvant geler toute chose à son contact.
Dans le manga JoJo's Bizarre Adventure, Horus, le Stand du faucon Petshop est doté de facultés cryokinésiques.
 Dans le manga Rosario + Vampire, Mizoré Shirayuki possède des pouvoirs de cryrurgie et de cryokinésie.
 Dans la série de jeux vidéo Mortal Kombat, Sub-Zero génère des boule de glaces qu'il projette pour figer ces adversaires.
 Dans le film d'animation Les Indestructibles, Frozone a les mêmes pouvoirs qu'Iceberg.
 Dans le dessin animé Danny Fantôme, la race de fantômes gouvernée par Glace Pîlé possède des pouvoirs de cryurgie et de cryokinésie. Plus tard dans la série, le héros Danny Fantôme développe lui aussi ce pouvoir dans l'épisode 46 : Jungle urbaine.
 Dans les dessins animés Ben 10 et Ben 10: Alien Force, les aliens Articguana et Big Chill sont capables de créer de la glace en soufflant ou de geler des objets.
 Dans la série Ninjago le ninja blanc (aussi appelé le maître de la glace), Zane a des pouvoirs de cryokinésie.
 Dans H2O, le personnage d'Emma possède des dons de cryokinésie.
 Dans Naruto, le personnage d'Haku possède un don héréditaire lui permettant de créer de la glace (élément hyōton).
 Dans Reborn!, le personnage d'Adelheid possède le pouvoir de créer de la glace à partir de son anneau de la terre.
 Dans Vampire Knight, Hanabusa Aidô possède le pouvoir de maîtriser la glace.
dans Avatar, le dernier maître de l'Air et La Légende de Korra, tous les maîtres de l'eau et les avatars ont le don de cryokinésie, qui est simplement une variante de leur hydrokinésie.
 Dans Fairy Tail, Grey, Leon, Ul ainsi qu'Ultear ont le pouvoir créer de la glace et peuvent lui donner la forme qu'ils veulent.
 De nombreux personnages de DC possèdent des pouvoirs de cryrurgie : Mr Freeze, Captain Cold, Icicle ou encore Killer Frost.
 Dans Saint Seiya, plusieurs personnages partagent des pouvoirs de cryokinésie. Il s'agit avant tout de Hyôga (chevalier du Cygne) et son maître Camus (chevalier d'or du Verseau). Mais plusieurs autres personnages utilisent ces compétences qu'ils soient proche de l'enseignement de Hyôga (Chevalier Cristal dans l'animé, Isaac du Kraken, un des généraux des ) ou sans lien avec ce dernier (Hagen de Merak, guerrier divin de Bêta, les frères Syd et Bud, guerriers divins de Zêta dans l'Arc ).
 Elsa, dans le film d'animation La Reine des neiges, contrôle la glace et la neige.
 Jack Frost, dans le film d'animation Les Cinq Légendes (ou Le réveil des gardiens au Québec) possède les mêmes pouvoirs qu'Elsa.
 Killer Frost, une méchante de l'univers DC Comic est également cryokinésiste. Elle s'amuse généralement à tuer ses cibles en les embrassant pour les changer en glace. Son pouvoir consiste en fait à changer le chaud en froid ; plus Killer Frost absorbe de chaleur, plus elle produit de glace.
Esdeath dans le manga Akame ga kill possède la capacité de créer et contrôler la glace grâce à son teigu.
Dans la série de jeux vidéo InFamous 2, Lucy Kuo possède le don de cryokinésie.
Shoto Todoroki, un des personnages de My Hero Academia, en plus de celui de son père, basé sur la pyrokinésie, possède l'alter de sa mère, celui de glace. Il peut donc créer et manipuler la glace.
Dans Les Thundermans, Phoebe et Max ont le souffle de glace.
Dans Di-Gata les défenseurs, Mel possède ce don pour contrôle la glace, elle peut invoquer son dragon de glace.
Dans le manga Demon Slayer, Doma, la Deuxième Lune Supérieure, possède un pouvoir sanguinaire basé sur la cryokinésie.
Dans Bleach, Tōshirō Hitsugaya a le pouvoir spirituel de la glace.
Dans l'univers de jeu vidéo "Mother/Earthbound" les personnages de Ana, Paula, Poo et Kumatora sont capables d'utiliser un pouvoir psychique nommé "PK Freeze". Dans la série "Super Smash Bros.", le personnage de Lucas est capable de l'utiliser (à contrario, dans son jeu "Mother 3" il n'en est pas capable).

Articles connexes 
 Aérokinésie
 Chronokinésie
 Électrokinésie
 Géokinésie
 Hydrokinésie
 Photokinésie
 Phytokinésie
 Pyrokinésie

Liens externes 
     
     
  

Pouvoir psychique
Concept de la science-fiction
Lexique de la bande dessinée